Витенево — название населённых пунктов.

Россия 
 Витенёво — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Витенево — деревня в Кашинском районе Тверской области.